Jméno a příjmení Ivan Netuka má více nositelů:

 Ivan Netuka (matematik) (1944–2020) – český matematik a vysokoškolský pedagog
 Ivan Netuka (lékař) – český lékař, kardiochirurg